Karolina Mariana Meklenbursko-Střelická (Karolina Šarlota Mariana; 10. ledna 1821, Neustrelitz – 1. června 1876, Neustrelitz) byla členkou meklenbursko-střelické dynastie a jako druhá manželka budoucího dánského krále Frederika VII. dánskou korunní princeznou.

Život 
Karolina Šarlota Mariana Meklenburská se narodila ve městě Neustrelitz jako dcera meklenburského velkovévody Jiřího a jeho manželky Marie Hesensko-Kasselské. Ve dvaceti letech se 10. června 1841 v Neustrelitz provdala za Jeho královskou Výsost korunního prince Frederika, dvaatřicetiletého dědice dánského trůnu. V Dánsku byla vždy známá jako princezna Mariana.

Velmi brzy se manželství ukázalo jako velmi nešťastné, z velké části kvůli špatnému temperamentu korunního prince, jeho nadměrnému pití a nestydaté zženštilosti. Princezna Mariana, která byla popisována jako nevyléčitelně plachá a nervózní, postrádala schopnost působit jako uklidňující vliv na svého manžela. Po návštěvě rodičů v Německu v roce 1844 se Mariana odmítala do Dánska vrátit. V roce 1846 se manželé rozvedli. Po rozvodu žila Mariana, která si ponechala své tituly, klidným životem v Neustrelitz. Málokdy se zmínila o svém bývalém manželovi, s výjimkou případů, kdy byli v oblasti dánští návštěvníci, to řekla: „Byl příliš bizarníǃ“

Mariana poklidně zemřela v létě 1876 v Neustrelitz.

Tituly a oslovení 
 Její Výsost vévodkyně Karolina Meklenburská, princezna meklenbursko-střelická
 Její královská Výsost korunní princezna dánská
 Její královská Výsost princezna Mariana Dánská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Meklenbursko-střelická dynastie
Dánské princezny
Narození v roce 1821
Narození 10. ledna
Narození v Neustrelitz
Úmrtí v roce 1876
Úmrtí 1. června
Úmrtí v Neustrelitz
Ženy